Рубино — название населённых пунктов в России:

 Рубино — село в Мариинском районе Кемеровской области.
 Рубино — село в Тюхтетском районе Красноярского края.